Ви́ктор Цыплако́в:
 Цыплаков, Виктор Васильевич (род. 1937) — советский хоккеист.
 Цыплаков, Виктор Григорьевич (1915—1986) — советский художник.